est le titre de plusieurs chansons

Album 

 Get It On, album de The Fraternity of Man sorti en 1969.

Chanson 

 Get It On, chanson de T. Rex renommée Bang a Gong (Get It On) aux États-Unis à la suite de la sortie de la chanson homonyme de Chase ;
 Get It On, chanson de Chase, sur l'album Chase, ayant causé le renommage de celle de T. Rex ;
 Get It On, chanson de Grinderman sortie en 2007 ;
 Get It On, chanson d'Intenso Project sortie en 2004 ;
 Get It On, chanson de Kingdom Come sortie en 1988 ;
 Get It On, chanson de Kumi Koda sortie en 2006 ;
 Get It On, chanson de Turbonegro sortie en 1998 ;
 Get It On, chanson de Vains of Jenna sortie en 2009 ;
 Get It On, chanson de Dirty South sur l'album Dirty South sorti en 2001.